Куррі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 Куррі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар